Schlieter ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Schlieter (* 1966), deutscher Religionswissenschaftler
 Thomas Schlieter (* 1981), deutscher Fußballspieler